Katzmann est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Fritz Katzmann (1906-1957), officier Allemagne de la SS
 (né en 1953), juge américain
 (1828-1890), auteure et historienne canadienne
 (né en 1959), compositeur et producteur de musique allemand
 (né en 1953), juge américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme